Ortodoxní synagoga, tedy synagoga užívaná ortodoxními Židy, může být:

 ve Francii 
 Synagoga Cadet
 Synagoga Pavée
 Synagoga Ohel Abraham

 v Německu
 Ortodoxní synagoga (Berlín)
 Ortodoxní synagoga (Mohuč)

 na Slovensku:
 Ortodoxní synagoga (Bratislava)
 Ortodoxní synagoga (Košice)
 Ortodoxní synagoga (Prešov)
 Ortodoxní synagoga (Trnava)

 v Maďarsku 
 Ortodoxní synagoga (Debrecín)
 Ortodoxní synagoga (Makó)
 Ortodoxní synagoga (Szombathely)
 Ortodoxní synagoga (Šoproň)
 v Rakousku 
 Polnische Schul

 v Rumunsku:
 Ortodoxní synagoga (Brašov)

 na Ukrajině
 Synagoga v Užhorodu

Související články 
 Neologická synagoga